24. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 12 - 13 lutego 1966 roku w norweskim Trondheim. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Øen Stadion. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Trzeci tytuł mistrzowski zdobyła panczenistka radziecka, Walentina Stienina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarek z 15 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Wyniki 
NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1966 w sportach zimowych